

Patronyme 
 Charles Teste (1805-?), homme politique français ;
 Didier Teste ou Dieter (né en 1958), débéiste français ;
 François Antoine Teste (1775-1862), général de division français, frère de Jean-Baptiste Teste ;
 Jean-Baptiste Teste (1780-1852), homme politique français, frère de François Antoine Teste ;
 Marc Bruno Teste (1752-1826), général de brigade français ;
 Paul Teste (1892-1925), aviateur naval français.

Toponyme 
 La Teste-de-Buch, commune française de la Gironde
 Gare de La Teste
 Canton de La Teste-de-Buch
 Teste de More, ancien quartier de Marseille.

Autre 
 Commandant Teste, transport d'hydravions français ;
 Compagnie du chemin de fer de Bordeaux à La Teste ;
 Monsieur Teste, œuvre de Paul Valéry écrite en 1926.

Voir aussi 
 Tête

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme